Грандас-де-Салиме () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 112,55 км². Население — 1036 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Grandas de Salime
 Etapa del Camino de Santiago
 Federación Asturiana de Concejos 
 Guía del Occidente. Grandas de Salime
 Estado del Embalse de Salime
 La página de los vecinos de Grandas
 Web del castro del Chao Samartín (Castro, Grandas de Salime)

Муниципалитеты Астурии